Johan Lindroos kan betyda:
 Johan Lindroos (ingenjör), finländsk ingenjör
 Johan Lindroos (musikjournalist), finländsk musikjournalist